Агара () — посёлок городского типа (даба) в Карельском муниципалитете края Шида-Картли, Грузия. В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция (на линии Хашури — Гори).

Статус посёлка городского типа с 1934 года.

В советское время в Агаре действовал ряд заводов: ремонтно-механический, консервный, шампанских вин, фруктовых соков и плодово-ягодных вин, а также сахарный комбинат.

Население

Примечания 

Населённые пункты Карельского муниципалитета